Безіме́нна  — річка в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Ліва притока річки Сальницької (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 5,6 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,06  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11 . Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Гнатівка. Тече переважно на південний схід і у селі Сальниця впадає у річку Сальницьку, ліву притоку Снивода.

Цікаві факти 
 У XIX столітті у пригирловій частині річки у селі Сальниця існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Хмільницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви